Валенсия може да се отнася за:
 Валенсия, град в Испания
 Валенсия (Венецуела), град във Венецуела
 Валенсийска общност, автономна област в Испания
 Валенсия (провинция), провинция в Испания
 Кралство Валенсия, средновековна държава
 Валенсия КФ, испански футболен отбор
 Валенсия (Калифорния), бивше населено място в окръг Лос Анджелис, САЩ, вече съставна част от Санта Кларита (Калифорния)
 Валенсия (окръг), окръг в Ню Мексико, САЩ